Этап — острог на перепутьи и ночлег арестантов, где их принимает свежий конвой, пункт для ночлега и днёвок партий арестантов и войсковых команд во время передвижений их по грунтовым дорогам; принудительная транспортировка заключённых (осуждённых и/или подследственных) или ссыльных; путь следования заключённых (ссыльных) к месту заключения или ссылки; партия транспортируемых заключённых (ссыльных).

История 
В 1817 году была введена этапная система препровождения осуждённых преступников. В составе отдельного корпуса внутренней стражи ВС России были сформированы этапные команды. Этапы создавались на дорогах, по которым производилась пересылка арестантов пеше-этапным порядком; расстояние между этапами было от 15 до 25 вёрст. На каждом этапе устраивалось или нанималось отдельное здание с особыми помещениями для арестантов (мужчин и женщин) и для конвоя. 

С учётом региональных особенностей и маршрутов по сибирским губерниям обязанности внутренней стражи возлагались на Иркутский гарнизонный полк, Тобольский и Томский батальоны, в помощь которым были сформированы инвалидные команды в городах (соответственно, в Нижнеудинске, Верхнеудинске, Якутске, Киренске, Нерчинске, Тюмени, Ялуторовске, Ишиме, Омске, Туринске, Кургане, Таре, Енисейске, Канске, Бийске, Кузнецке, Нарыме и Красноярске) и заводах.

В этом же году учреждаются жандармские части внутренней стражи. 28 января 1822 года было принято положение, которое определило порядок и способы применения оков (кандалы) к каторжникам, этапируемым в Сибирь.

С развитием сети железных дорог применение пеше-этапного порядка пересылки арестантов постепенно сокращалось, и этапы закрывались.

В настоящее время 
Этапирование производится по определённому графику. В некоторых случаях (срочность каких-либо действий, особая опасность арестанта и так далее) заключённые могут транспортироваться по одному и/или вне графика (спецэтап). Как правило, арестантов транспортируют одним из видов транспорта:
 автомобильным — специальным автомобилем (автозак), на жаргоне называемом «воронком»;
 железнодорожным — к пассажирскому поезду прицепляется (как правило, последним) специально оборудованный вагон (вагонзак), на жаргоне называемый «столыпинским вагоном»;
 авиационным — используется редко из-за дороговизны (чаще всего там, где невозможно этапирование другим транспортом, например — из Красноярска в Норильск).

В некоторых случаях (при незначительном расстоянии) этапирование может производиться пешим порядком. Охрана заключённых при этапировании возлагается на конвой.

См. также 
 Конвой
 Этапирование осуждённых декабристов

Примечания

Ссылки 
 Этапы русской истории 
 Приказ Министерства внутренних дел СССР и МГБ СССР № 00279/00108/72сс «Об организации особых лагерей и тюрем МВД для содержания особо опасных государственных преступников и о направлении последних по отбытии наказания в ссылку на поселение под надзор органов МГБ» , от 16 марта 1948 года.
 Федеральный закон Российской Федерации № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», от 15 июля 1995 года.

Пенитенциарная система России
Пенитенциарная система СССР